Elganowo bezeichnet:

 Elganowo (Pasym) (Gilgenau), Ortschaft der Gemeinde Pasym, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Elganowo (Lamenstein), Ortschaft in der Gemeinde Trąbki Wielkie, Woiwodschaft Pommern, Polen